ZNE steht für:
 Flughafen Newman (IATA-Code), Flughafen von Newman (Western Australia), Western Australia

zne steht für:
 Azande (Sprache) (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache

Abkürzung